A Tőzsdepalota egy nagy méretű épület Budapest V. kerületében, amely hosszú időn keresztül pénzügyi intézményként, majd televíziószékházként működött. Használaton kívül áll. 2013. április 09-én filmforgatás folyt az épületben.

Története 
A Budapest V. kerületében, a Szabadság téren elhelyezkedő Tőzsdepalota 1902 és 1907 között épült Alpár Ignác tervei szerint (akárcsak a tér túloldalán fekvő Magyar Nemzeti Bank székháza), a korabeli Európa egyik legnagyobb épületeként. 1948-as megszüntetéséig működött benne a Pesti értéktőzsde, majd a Lenin Intézet, a Magyar Technika háza, 1955-től pedig a Magyar Televízió székházaként funkcionált. Bár több alkalommal javításokat végeztek rajta, ezek nemigen vették figyelembe az eredeti kivitelezést. 2009 óta üresen áll az épület, teljes rekonstrukciója 2018 év elején kezdődött.

Képtár

Jegyzetek

Források 
 100 éves a Tőzsdepalota 2005. november 4., mult-kor.hu
 Jöhet a Szabadság tér legnagyobb fejlesztése? – így újulhat meg a Tőzsdepalota, welovebudapest.com
 Elkezdődhet végre a Tőzsdepalota felújítása - Látványterveken a megújuló épület , portfolio.hu

További információk 
 N. Kósa Judit: Negyven évig lestük a Tőzsdepalotát, nepszava.hu

Budapest V. kerülete
Budapest 20. századi építményei